David Murray (1909–1973) skót autóversenyző
 David Murray (1951) skót üzletember
 David Murray (1953–1990) kanadai alpesisíző, olimpikon
 David Murray  (1955) szaxofonos
hasonló nevűek
Dave Murray (1956) angol zenész, az Iron Maiden gitárosa